Rivierdelta, het gebied rond een riviermonding

Letters en symbolen 
∆ (doorverwijspagina)
Delta (letter), een letter van het Griekse alfabet: hoofdletter Δ, kleine letter δ
D (letter), bijvoorbeeld in:
NAVO-spellingsalfabet

Geografische namen

Verenigde Staten 
Delta County (doorverwijspagina)
Delta (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Delta (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Delta (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Delta (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Delta (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Delta (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Delta (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah

Overige geografische namen 
Delta (staat), een deelstaat van Nigeria
Delta (Brits-Columbia), een stad in Canada
Delta (Botswana), een subdistrict van het district North-West van Botswana
Delta (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Delta (Griekenland), een fusiegemeente in Griekenland

Verkeer en vervoer 
Delta (automerk), een Frans automerk
Delta (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
Delta (onderzeeboot), een onderzeeboot
 Delta (raketfamilie), een reeks van draagraketten uit de Verenigde Staten
Delta-Gnom, een Oostenrijks historisch motorfietsmerk
Lancia Delta, een type auto van Lancia
Delta Air Lines, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
Station Delta, een spoorweghalte en metrostation in de Brusselse gemeente Oudergem
 Delta (metrostation)
Deltaspoorlijn, een niet-gerealiseerde spoorverbinding van Schiedam naar Terneuzen

Kunst, cultuur en amusement 
Delta Goodrem, een Australische zangeres
Delta (Delta Goodrem), het derde album van deze zangeres
Delta (Mumford & Sons), een muziekalbum van de Britse band Mumford & Sons
 Delta (David Crosby), een nummer van David Crosby, uitgebracht door Crosby, Stills, Nash & Young in 1982
Delta (platenmaatschappij), Nederlandse platenmaatschappij
 Delta (stripalbum), uit de Belgische stripreeks Jeremiah

Overig 
 Delta (geslacht), een geslacht van insecten
 Delta (hop), een hopvariëteit
 Delta (orkaan)
 Delta (universiteitsblad), de wekelijkse krant van de Technische Universiteit Delft
 Delta (televisieserie), een Amerikaanse tv-serie uit 1992
 Delta (tijdschrift), Heel-Nederlands maandblad van de Werkgemeenschap De Lage Landen
Delta (verzekeringen), een Nederlands verzekeringsbedrijf, voorloper van Delta Lloyd
 Delta (volleybalvereniging), een Nederlandse volleybalvereniging uit Delft
 Delta (vulpen), een merk van vulpennen
 CR Delta, een fokkerijorganisatie, in de volksmond Delta genoemd
 Delta Psychiatrisch Centrum, een psychiatrisch ziekenhuis te Poortugaal
 Deltagolven, een type hersengolven dat middels elektro-encefalografie kan worden geregistreerd
 DELTA, een Nederlands energiebedrijf
 DELTA Fiber, een Nederlands telecombedrijf
 Vrijmetselaarsloges:
 loge n° 45 onder het G.O.B. Delta Liège (1965)
 loge n* 1356 onder D.H. Delta Antwerpen (1984)
 Delta Elektronika, een Nederlands bedrijf dat sinds 1959 gelijkspanningsvoedingen ontwerpt en produceert
 Delta Electronics, een Taiwanees bedrijf dat sinds 1971 actief is in o.a. voedingen.
 Algemeen Ziekenhuis Delta, ziekenhuizen in West-Vlaanderen
 Delta Ziekenhuis, een ziekenhuis in de Brusselse gemeente Oudergem
 SARS-CoV-2-deltavariant, een variant van het SARS-CoV-2-virus

Zie ook 
 Deltawerken, verdedigingssysteem tegen hoog water uit zee in Nederland
 Deltapad, een lange-afstand-wandelpad in Nederland
 Deltabox, een aluminium kokerbalken-frame voor motorfietsen
 deltavormige spier of musculus deltoideus, een spier in de schouder
 Deltastraling, een secundaire elektronenstraling
 Delta-binding, een type chemische binding
 Delta-missie, 10-daagse ruimtemissie naar het International Space Station in 2004
 Knooppunt Delta (voorheen Deltastichting), een Vlaamse conservatieve stichting
 Delta (raketfamilie), een rakettype
 Delta II, een rakettype
 Delta-ISO, software om verouderde ISO-bestanden bij te werken
 Delta Media Groep, een Nederlands lokaal radio- en televisiestation
 Delta Hotel, een hotel aan de Nieuwe Waterweg in Vlaardingen
 Deltablues, een muziekstroming
 Deltavleugel
 Delta Force (eenheid), een Amerikaanse elite-eenheid
 Delta V (doorverwijspagina)
 Delta Heavy, een muziekproducer
 diracdelta of deltafunctie